Ardeşen (district), een Turks district in de provincie Rize
 Ardeşen (stad), een stad in het Turkse district Ardeşen